Dervishi ist der Familienname folgender Personen:

 Erald Dervishi (* 1979), albanischer Schachgroßmeister
 Rrapo Dervishi (* 1921), albanischer kommunistischer Politiker
 Teki Dervishi (1943–2011), albanischer Schriftsteller